: journaliste américain
 Haïm Nahman Bialik (1873 - 1934), poète juif
 Mayim Bialik (née en 1975), actrice américaine

Voir aussi 
  
  
 Prix Bialik
 Kiryat Bialik
 Kfar-Bialik

Homonymie de patronyme
Patronyme juif